

Cinema 
Possession – film del 1919 di Henry Edwards, prodotto dalla britannica Hepworth
Possession (The Possession of Joel Delaney) – film del 1972 di Waris Hussein 
Possession – film del 1981 di Andrzej Żuławski 
Possession - Una storia romantica – film del 2002 di Neil LaBute
Possession – film del 2009 di Joel Bergvall 
The Possession – film del 2012 di Ole Bornedal
Possession - L'appartamento del diavolo (Malasaña 32) – film del 2020 diretto da Albert Pintó

Letteratura 
 Possession – romanzo di Louis Bromfield del 1925
 Possessione (Possession) – romanzo di Antonia Susan Byatt del 1990

Musica 
Possession – gruppo heavy metal austriaco
Possession – album del gruppo heavy metal Crystal Viper
Possession – singolo dei Bad English dall'album omonimo

Videogiochi 
Possession – videogioco